The Girl from U.N.C.L.E. steht für:

 The Girl from U.N.C.L.E., Originaltitel von Dancer für U.N.C.L.E., US-amerikanische Fernsehserie (1966/1967) 
 The Girl from U.N.C.L.E., Romanserie, siehe The Man from U.N.C.L.E. (Romanserie) #The Girl from U.N.C.L.E.